Open 13 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 15–21 lutego 2010 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród 512 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 we Francji